Ildikó Szekeres ist der Name folgender Personen:

* Ildikó Szekeres (Schwimmerin) (* 1955), ungarische Schwimmerin
 Ildikó Szekeres (Curlerin) (* 1973), ungarische Curlerin